Palazzo Adorno –  palazzo di Genova, situato in via al Ponte Reale 1
 Palazzo Cattaneo-Adorno –  palazzo di Genova, situato in via Garibaldi 8-10
 Palazzo Durazzo-Cattaneo Adorno – palazzo di Genova, situato in via del Campo 12
 Palazzo Fieschi Adorno – palazzo di Genova, situato in vico Indoratori 2
 Palazzo Loffredo Adorno – palazzo di Lecce